Антони Каси (; ) — французский футболист, защитник клуба «Майнц 05». Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Каси — воспитанник клуба «Страсбур». 21 октября 2016 года в матче против «Осер» он дебютировал в Лиге 2. В 2017 году клуб вышел в элиту. 12 августа 2018 года в матче против «Бордо» он дебютировал в Лиге 1. 23 ноября 2019 года в поединке против «Амьена» Антони забил свой первый гол за «Страсбур». 

Летом 2022 года Каси перешёл в немецкий «Майнц 05». 6 августа в матче против «Бохума» он дебютировал в Бундеслиге. 16 сентября в поединке против столичной «Герты» Антони забил свой первый гол за «Майнц 05».

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Франции Каси принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии и Сан-Марино. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2021 году Каси принял участие в Олимпийских играх в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команду Мексики и Японии и ЮАР.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Майнц 05»